Frater (religieus), een rooms-katholiek geestelijke
Frater (vogel), een zangvogel